Watanabeopetalia är ett släkte av trollsländor. Watanabeopetalia ingår i familjen kungstrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kungstrollsländor
Watanabeopetalia